

Geografia
 Herschbach – comune del circondario Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)
 Herschbach (Oberwesterwald) – comune del circondario rurale Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)

Personalità
 Dudley Herschbach (1932) – chimico statunitense